Бакаев — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:

 
 Бакаев, Алибек Асетович — казахстанский дипломат.
 Бакаев, Алихан Хавайшевич (1997) — российский боксёр.
 Бакаев, Альберт Флюрович (1964—2009) — российский пловец.
 Бакаев, Амирбек Улугбекович (род. 2004) — узбекистанский футболист.
 Бакаев, Анатолий Александрович (1952) — российский политический деятель, председатель Законодательного собрания Ульяновской области V созыва
 Бакаев, Виктор Георгиевич (1902—1987) — советский государственный деятель.
 
 Бакаев, Иван Петрович (1887—1936) — советский партийный деятель, сотрудник спецслужб.
 
 Бакаев, Нугзар Ильич (1934—2018) — российский публицист, поэт, педагог, политик и общественный деятель.
 Бакаев, Солтмурад Джабраилович (род. 1999) — российский футболист.
 Бакаев, Улугбек Истамович (род. 1978) — узбекский футболист.
 Бакаев, Хасан Зайндинович (род. 1959) — российский историк, писатель, поэт и публицист.
 Бакаев, Черкес Худоевич (1912—1998) — советский учёный-филолог.
 Бакаев, Эдуард Хазбиевич (род. 1978) — российский футболист.
 Бакаев, Юрий Николаевич (1924—2014) — советский и российский учёный в области радиотехники.

См. также 
 Бакаев шлях